Cañada de las Piedras ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada de las Piedras (Cañada de Santos), Zufluss des Cañada de Santos, Departamento Cerro Largo 
 Cañada de las Piedras (Arroyo Colla), Zufluss des Arroyo Colla
 Cañada de las Piedras (Arroyo del Colla), Zufluss des Arroyo del Colla
 Cañada de las Piedras (Río Queguay), Zufluss des Río Queguay
 Cañada de las Piedras (Arroyo Cololó), Zufluss des Arroyo Cololó
 Cañada de las Piedras (Arroyo Cololó, II), Zufluss des Arroyo Cololó bzw. Cañada de la Pedrera/Cañada del Juncal
 Cañada de las Piedras (Arroyo del Sauce), Zufluss des Arroyo del Sauce (Río Uruguay), Departamento Soriano
 Cañada de las Piedras (Arroyo de los Algarrobos), Zufluss des Arroyo de los Algarrobos 
 Cañada de las Piedras (Arroyo Bequeló), Zufluss des Arroyo Bequeló
 Cañada de las Piedras (Arroyo Grande), Zufluss des Arroyo Grande (Río Negro, linksseitig)